William Allen (1532-1594) – angielski kardynał
 William Allen (1803-1879) – amerykański polityk, senator z Ohio
 William Allen (1870-1945) – brytyjski polityk Narodowej Partii Liberalnej
 William Allen (ur. 1947) – amerykański żeglarz sportowy
 William E.J. Allen